My Friend Flicka steht für:
 den Originaltitel des Romans Mein Freund Flicka von Mary O’Hara
 den Originaltitel des Films Flicka, einer Verfilmung des Romans durch Harold D. Schuster aus dem Jahr 1943
 den Originaltitel der US-amerikanischen Fernsehserie Flicka (Fernsehserie)